Bronisław Komorowski (politicus), president van Polen sinds 2010
 Bronisław Komorowski (zalige), Pools geestelijke die in 1999 zalig werd verklaard